Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Flach e Brian MacPhie che hanno battuto in finale George Bastl e Patrik Gottesleben 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jeff Salzenstein (primo turno)
 Doug Flach /  Brian MacPhie (Campioni)

 David DiLucia /  Michael Sell (semifinali)
 Bill Behrens /  Rikard Bergh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 1997